Die Gas Courage ist ein 2003 von der Werft Hyundai Heavy  Ind. Co. Ltd. an die panamesische Gesellschaft Propane Carriers S.A. abgelieferter LPG-Tanker.

Der Tanker mit der IMO Nummer 9240419 hat eine Länge von 225 m, Breite von 36 m, ist mit 46.907 BRZ vermessen und hat eine Tragfähigkeit von 54.999 tdw. Er wurde im Auftrag der Reederei Propane Carriers S.A. gebaut, fährt unter Panama-Flagge und wird von der Klassifikation Det Norske Veritas betreut.

Quellen 
 Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd. 

Frachtschiffstyp
Gastanker
Hyundai Heavy Industries